Сен-Жорж-ле-Бен (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Рона — Альпы. Департамент коммуны — Ардеш. Входит в состав кантона Ла-Вульт-сюр-Рон. Округ коммуны — Прива.

Код INSEE коммуны 07240.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 2008 человек.

Экономика 
В 2007 году среди 1304 человек в трудоспособном возрасте (15-64 лет) 947 были экономически активными, 357 — неактивными (показатель активности — 72,6 %, в 1999 году было 68,1 %). Из 947 активных работали 861 человек (452 мужчины и 409 женщин), безработных было 86 (34 мужчины и 52 женщины). Среди 357 неактивных 114 человек были учениками или студентами, 134 — пенсионерами, 109 были неактивными по другим причинам.

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Ардеш